Challenger («retador» en inglés, derivado de challenge, «reto» o «desafío») puede referirse a:

Astronáutica
 Transbordador espacial Challenger, transbordador de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, NASA.
 El módulo lunar del Apolo 17, Challenger.

Vehículos
HMS Challenger trasero, 8 buques de la Royal, navy británica, uno de los cuales, la corbeta de hélice HMSChallenger, es famosa por su expedición de investigación alrededor del mundo

Cruiser Mk VIII Challenger, en servicio durante la Segunda Guerra Mundial.
Challenger 1, carro de combate británico en servicio desde los años 1980.
Challenger 2, carro de combate británico en servicio desde 1998.
Dodge Challenger, automóvil deportivo de la marca estadounidense Dodge.
Union Pacific Challenger, una locomotora de vapor, de las más grandes que se construyeron.

Geografía
Abismo Challenger, perteneciente a las fosa de las Marianas.

Otros usos
 ATP Challenger Series, serie de torneos de tenis de la ATP, de quinta importancia.

Véase también 
 Challenge